De fietsdiscipline mountainbike maakte deel uit van het wielersportprogramma op de Olympische Zomerspelen 2012. De vrouwenwedstrijd vond plaats op zaterdag 11 augustus 2012 in Londen, op de voorlaatste dag van de Olympische Spelen. De wedstrijd begon om 12:30 uur plaatselijke tijd. Het parcours bestond uit zes ronden, met een totale afstand van 29,4 kilometer, op en rondom Hadleigh Farm. De wedstrijd werd gewonnen door de Française Julie Bresset, die titelverdediger Sabine Spitz onttroonde. Bresset had op de eindstreep een voorsprong van ruim één minuut op Spitz. In totaal stonden 31 rensters aan de start, afkomstig uit 24 landen. Twee van hen stapten voortijdig af, onder wie voormalig olympisch kampioene Gunn-Rita Dahle.

Programma 
Alle tijden zijn  (UTC+1)

Uitslag 

Mountainbike vrouwen
2012 vrouwen
Olympische Zomerspelen 2012 – Mountainbike vrouwen